Sinn Sage (4 de outubro de 1983) é uma atriz pornográfica americana. Iniciou sua carreira no pornô em 2002.

Prêmios e indicações
2010: AVN Award (indicada) – Best All-Girl Group Sex Scene, Video – Belladonna's Road Trip: Cabin Fever 
2011: AVN Award (indicada) – Most Outrageous Sex Scene, Video – Party of Feet 2  
2012: AVN Award (indicada) – Best All-Girl Group Scene - Belladonna: Sexual Explorer (shared with Belladonna and Sarah Shevon)
2012: AVN Award (indicada) – Best All-Girl Group Scene - Party of Feet 3 (shared with Ann Marie Rios, Alexis Texas and Kristina Rose)
2012: AVN Award (indicada) – Most Outrageous Sex Scene - Party of Feet 3 (segment: "Feet, Pray, Love") (shared with Ann Marie Rios, Alexis Texas and Kristina Rose)
2013: AVN Award (indicada) – Best All-Girl Group Sex Scene - Girl Train 2 (shared with Dana DeArmond and Lia Lor)
2013: AVN Award (venceu) – Best Girl/Girl Sex Scene - Dani Daniels Dare (shared with Dani Daniels)

Ligações externas
 Sinn Sage no Wikiporn
 Podcast interview no AdultDVDTalk
 Podcast interview at BlogTalkRadio
 Sinn Sage no Twitter

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Modelos eróticas
Naturais da Califórnia
Atrizes pornográficas LGBT